John Björling kan avse någon av följande:
John W. Björling (1878–1953), svensk timmerman och skådespelare
John Enander Björling (1895–1980), svensk forstmästare och författare, även kallad John E. Björling,
John E. Björling (1910–1993), svensk cirkusartist och skådespelare, även kallad Johny Björling och Johny Baxter
John Björling (musiker) (1921–1992), svensk musiker, även kallad Joppla Björling.

Källor